L'Institut Saint-Louis est une école primaire et secondaire, fondée en 1853 et située dans le centre-ville de Namur en Belgique.

Liens externes
 Site de l'Institut

Saint-Louis Namur
Saint-Louis Namur
Établissement scolaire fondé en 1853
Saint-Louis